Якха (Dewansala, Yakha, Yakkha, Yakkhaba, Yakkhaba Cea, Yakkhaba Sala, Yakthomba) — почти исчезнувший сино-тибетский язык, который распространён среди народа якха, проживающего между деревнями Легувакхола на юге и Хинувакхола на севере, на востоке округа Дханкута и на юге Санкхувасабха зоны Коси в Непале, а также в штате Сикким и в округе Дарджеелинг штата Западная Бенгалия в Индии. Около 14 000 человек до сих пор говорят на языке якха, из которых 17 003 — этническая группа якха в Непале.
 
У якха также есть диалекты, между которыми разнообразие сведено к минимуму:
 восточный;
 северный, который распространён на севере округа Санкхувасабха и прилегающей территории севернее округа Дханкута;
 южный, на котором говорят в округе Дханкута.
Сходство в лексике также есть с языками атпария, лимбу и ямпху. У языка нет своей письменности, но недавно были опубликованы материалы, где использовано немного скорректированное письмо деванагари.

Примечания

Литература 
 Driem, George van (1990), The fall and rise of the phoneme /r/ in Eastern Kiranti: sound change in Tibeto-Burman. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 53, 83 — 86.
 Driem, George van (1994): The Yakkha verb: interpretation and analysis of the Omruwa material (a Kiranti language of Eastern Nepal). Bulletin of the School of Oriental and African Studies 57, 347—355.
 Driem, George van (2004): Newaric and Mahakiranti. In: Saxena, Anju: Himalayan Languages — past and present. Mouton de Gruyter, Berlin.
 Grierson, George A. (1909): Tibeto-Burman family, Part I, General Introduction, specimens of the Tibetan dialects, the Himalayan dialects and the North Assam group., Vol. III of Linguistic Survey of India, Superintendent of Government Printing, India, Calcutta.
 Kongren, Ramji (2007a): Yakkha Jatiko Samskar ra Samskriti (Yakkha Indigenous People’s Tradition and Culture). Kirat Yakkha Chumma (Indigenous Peoples Yakkha Organization), Kathmandu.
 Kongren, Ramji (2007b): Yakkha-Nepali-English Dictionary. Kirant Yakkha Chumma (Indigenous Peoples Yakkha Organization), Kathmandu.
 Winter, Werner, Gerd Hansson, Alfons Weidert and Bikram Ingwaba Subba (1996): A Synoptic Glossary of Athpare, Belhare and Yakkha. Lincom Europa, München.

Ссылки 
 Якха  на Ethnologue
 Joshua Project 
 Schackow, Diana. 2015. A grammar of Yakkha  (лицензия Creative Commons Attribution 4.0)

Языки Индии
Языки Непала